la ville de Tokaj
 le vin Tokaj

Homonymie